

Mitologia greca 
 Calciope o Iofossa – figlia di Eete e Idia e sorella di Medea
 Calciope – figlia di Ressenore (o di Calcodonte) e seconda sposa di Egeo
 Calciope – figlia di Euripilo, ebbe da Eracle un figlio di nome Tessalo 
 Calciope – moglie del sopracitato Tessalo, madre di Antifo, di Fidippo e Nesson
 Calciope o Calcippe – figlia di Falero

Note